

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova di Atessa
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bolognano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bomba
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pescocostanzo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Villa Santa Maria
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Scanno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Tossicia

Basilicata 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Lagonegro
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Matera
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Rionero in Vulture

Calabria 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cropalati
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Reggio Calabria
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Roccella Ionica

Campania 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa a Ischia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa a Montoro
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa a Napoli
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa a Napoli nel quartiere Pianura
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa a Procida
 Chiesa di S.Antonio Abate- chiesa a Quindici (AV)
 Santuario di Sant'Antonio Abate – chiesa a Vibonati (SA)

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bologna
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cervia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Compiano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Ferrara
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Fidenza
 Chiesa di Sant'Antonio Abate in Ravaldino di Forlì
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Malalbergo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Parma
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Piacenza

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Belvedere, frazione di Aquileia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa di Pravisdomini
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Feletto Umberto, frazione di Tavagnacco 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di San Daniele del Friuli
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Prebenico, frazione di San Dorligo della Valle
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Sant'Antonio in Bosco, frazione di San Dorligo della Valle
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Sedegliano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Tavagnacco
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Udine
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Venzone

Lazio 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cerveteri
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Palestrina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Roma
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Rieti

Liguria 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate ad Avegno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Borgomaro
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Brugnato
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Carcare
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Costarainera
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Deiva Marina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Diano Marina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Mele
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Murialdo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Vallecrosia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Varazze
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Vasia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Villa Faraldi

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Rigosa, frazione di Algua 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bereguardo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Berbenno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Brivio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bormio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Busto Arsizio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Cadegliano Viconago
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Canneto sull'Oglio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Castelcovati
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Casto
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Crema
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Esino Lario
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Fiumenero, frazione di Valbondione
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Gallarate
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Introbio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Lecco
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Lonato del Garda 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Magasa
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Milano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Monte di Grone, frazione di Grone
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Nembro
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Olgiate Olona
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Olmo al Brembo 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Villa Pasquali, frazione di Sabbioneta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Parlasco
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pian Camuno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Piario
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Piazza, frazione di Sovere
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Polpenazze del Garda
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Pozzo d'Adda
 Chiesa di Sant'Antonio di Sant'Antonio d'Adda
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Saronno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Botta frazione di Sedrina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Sesto Calende
 Chiesa di Sant'Antonio Abate e Sant'Ambrogio Vescovo a Tornata
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Valmadrera
 chiesa di Sant'Antonio Abate a Valtorta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Vedeseta
 Chiesa di Sant'Antonio in Foris a Bergamo

Marche 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Castelsantangelo sul Nera

Molise 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Campobasso

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Acqui Terme
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Calasca-Castiglione
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Casale Monferrato
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Castelletto sopra Ticino
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cinzano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Lesa
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Quarona
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Roccasparvera
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Rocchetta Ligure
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Toceno

Puglia 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Carmiano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Fasano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Foggia
 Chiesa di Sant'Antonio di Modugno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Monte Sant'Angelo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Novoli
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Rutigliano

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Bosa
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cagliari
 Concattedrale di Sant'Antonio Abate di Castelsardo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Desulo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Iglesias
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Orosei
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Ottana
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Villa Sant'Antonio

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Aci Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Calascibetta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Castellammare del Golfo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Castrofilippo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Cerami
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Erice
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Ferla
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Ispica
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Messina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Novara di Sicilia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Palermo
 Chiesa di Sant'Antonio abate a Paternò
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di San Cataldo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Tusa

Toscana 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate ad Alberese
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Saione di Arezzo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Campagnatico
 Chiesa di Sant'Antonio Abate e Sant'Anna di Carrara
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Dicomano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Montalcino
 Chiesetta e l'ospedale di Sant'Antonio Abate di Montevarchi
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Montevarchi
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pietrasanta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pisa
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Sansepolcro

Trentino-Alto Adige 
 Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Antermoia, frazione di San Martino in Badia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Brennero
 Chiesa di Sant'Antonio Abate e San Nicolò – Laives
 Chiesa di Sant'Antonio – Slingia (Schlinig), frazione di Malles Venosta

 Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Agrone, frazione di Pieve di Bono-Prezzo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Arco
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Avio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Bleggio Superiore
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Fiavé
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Canazei
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Pelugo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Pergine Valsugana
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Rallo, frazione di Ville d'Anaunia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Romeno
 Chiesa di Sant'Antonio – Rovereto
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Dovena, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Ruffré, frazione di Ruffré-Mendola

Umbria 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa di Cascia
Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa di Deruta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa di Perugia

Valle d'Aosta 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – chiesa di Valtournenche

Veneto 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Alano di Piave
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Bevilacqua
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Biaza, frazione di Brenzone sul Garda
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Borgoforte, frazione di Anguillara Veneta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Cencenighe Agordino
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Chievo, frazione di Verona
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Costermano sul Garda
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Forno di Zoldo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Pescantina
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Rovigo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Piacenza d'Adige
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Recoaro Terme
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Riese Pio X
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Schio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate di Stra
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Valstagna, nel comune di Valbrenta
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Venezia

Portogallo 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate ad Évora (Portogallo)

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Calanca
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Castel San Pietro
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Gordola
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Losone
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Lugano
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Mendrisio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Morcote
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Onsernone
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Peccia, frazione di Lavizzara
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Piazzogna, frazione di Gambarogno
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Roveredo
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Sala Capriasca, frazione di Capriasca
 Chiesa di Sant'Antonio Abate a Vira nel comune di Mezzovico-Vira

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova
 Cappella di Sant'Antonio abate
 Chiesa di Sant'Antonio
 Oratorio di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonino Martire